Не́йпир (англ. Napier) — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Лорд Нейпир из Мерчистона — наследственный титул в системе Пэрства Шотландии.
 Нейпир, Грант (род. 1959) — американский спортивный комментатор.
 Нейпир, Джейми-Ли (род. 2000) — шотландская футболистка.
 
 Нейпир, Пруденс Хиро (1916—1997) — английский зоолог, специалист по приматам.
 Нейпир, Роберт (1810—1890) — британский военный и государственный деятель.
 Нейпир, Ронни (род. 1963) — британский и шотландский кёрлингист, участник зимних Олимпийских игр 1998.
 Нейпир, Тревельян (1867—1920) — вице-адмирал флота Великобритании.
 Нейпир, Уильям Френсис Патрик (1785—1860) — ирландский офицер британской армии и военный историк.
 Нейпир, Уильям Юарт (1881—1952) — американский шахматист.
 Нейпир, Фрэнсис (1819—1898) — британский дипломат и государственный деятель.
 Нейпир, Чарльз Джеймс (1782—1853) — британский генерал, главнокомандующий Британской Ост-Индской компании.
 Нейпир, Чарльз Джон (1786—1860) — адмирал английского и португальского флота.

Топонимы 
 Нейпир — город на Острове Северный Новой Зеландии, центр района Хокс-Бей.
 Нейпир — горный массив в Восточной Антарктиде, на земле Эндерби.

См. также 
 Нэпир, Маквэй
 Непер (значения)
 Напье
 Напьер

Примечания